Lukács Mária (?–?) színésznő
 Lukács Mária (1928–2018) újságíró, szerkesztő
 Lukács Mária (1934) balettművész, balettmester
hasonló nevűek
 Lukács Mária Erzsébet (1946) restaurátor, történész, múzeumigazgató
 Zs. Lukács Mária (1925–2010) keramikus, szobrász, iparművész